Ноний Марцелл (; прозванный Peripateticus Tubursicensis то есть «Перипатетик из Тубурсика») — латинский грамматик из Тубурсика в Нумидии, живший около начала IV века.

Сохранилось его обширное, посвященное сыну сочинение, носящее название «Noni Marcelli Peripatetici Tubursicensis de Conpendiosa Doctrina ad filium». Оно состоит из 19 неравной величины отделов, каждый с особым заголовком. Большая часть отделов — из которых четвёртый, составляющий почти третью часть всего труда, самый важный, — дает пояснения выражений, взятых из древнейших римских писателей, знакомит с грамматическими формами и тому подобным. Шесть последних отделов состоят просто из сопоставления близких по смыслу оборотов речи. Сочинение не приведено в окончательный вид; трудно понять его план. В общем, составитель придерживается алфавитного порядка, но далеко не в одинаковой мере во всех отделах. Делая мало чести уменью и критическому смыслу самого Нония, труд его представляется весьма ценным по громадному количеству приведенных в нём выдержек из древних утерянных писателей.

Издания 
 Первое издание: Помпоний Лет — Рим, около 1460
 Paul Wilhelm Schmidt, De Nonii Marcelli auctoribus grammaticis. — Лейпциг, 1868
 Louis Marie Quicherat — Париж, 1871
 Л. А. Миллер — Лейпциг, 1888
 Авторитетное издание: Уоллеса Мартина Линдсея // Bibliotheca Teubneriana. — Leipzig, 1903 (Полный текст: Т. 1, Т. 2, Т. 3)

Литература 
 
 Władysław Strzelecki. Nonius Marcellus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Том XVII, 1. — Stuttgart, 1936, Sp. 882—897.

Филологи Древнего Рима
Грамматики Древнего Рима
Латинские грамматики
Писатели Древнего Рима
Писатели IV века